Die Liste der Bilanzen in der National Football League listet die Bilanzen aller 32 aktuellen Mannschaften der National Football League (NFL) in der Regular Season und in den Play-offs auf. Sie enthält alle Spiele in der NFL seit ihrer ersten Saison 1920 als American Professional Football Association und der von 1960 bis 1969 bestehenden American Football League, die 1970 in der NFL aufging. Die Partien der Cleveland Browns sowie der San Francisco 49ers in der All-America Football Conference von 1946 bis 1949 werden ebenfalls berücksichtigt. Sie ist aktuell mit Stand der abgelaufenen Saison 2021 nach dem Super Bowl LVI.

Gesamt

Regular Season

Play-offs

Quelle 
 Team Encyclopedias and Records auf pro-football-reference.com

Anmerkungen 

Liste (American Football)
National Football League